

Sigle 
 Expiratory Reserve Volume – volume di riserva espiratorio

Codici 
 ERV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Kerrville (Texas), Stati Uniti